Ланус ()

 Ланус — город в Аргентине.
 Ланус (муниципалитет) — муниципалитет в провинции Буэнос-Айреса.
 Ланус (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Ланус.
 Ланус, Валентино (род. 1975) — мексиканский актёр